Навальмансано ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Каррасильо. Занимает площадь 32,83 км². Население — 1174 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии